Kubit je lahko:
 kubit - kvantni sistem
 kubit (dolžinska mera)